В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Oklahoma 1987, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Світлана Чернєва і Лариса Нейланд виграли титул, у фіналі перемігши пару Лорі Макніл і Кім Сендс 6–4, 6–4.

Сіяні пари 

 Світлана Чернєва /  Лариса Нейланд (чемпіонки)
 Лорі Макніл /  Кім Сендс (фінал)

 Кенді Рейнолдс /  Енн Сміт (півфінал)
 Сенді Коллінз /  Катрін Суїр (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

U.S. National Indoor Tennis Championships